Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 156-os, továbbá 156E, 156H jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 156-os busz (Budapest)
 156-os busz (Budapest, 1959–1972)megszűnt
 156E busz (Budapest, 1973–1976)megszűnt
 156H busz (Budapest)megszűnt